Большой Лог — топоним в России.

Населённые пункты 
 Большой Лог — посёлок в Крутихинском районе Алтайского края.
 Большой Лог — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Большой Лог — хутор в Аксайском районе Ростовской области.
 Большой Лог — железнодорожная станция в Аксайском районе Ростовской области.

Реки 
 Большой Лог — река в Ростовской области России, правый приток Аксая (рукав Дона).
 Большой Лог — река в Челябинской области, приток Увельки.
 Большой Лог — река в Ханты-Мансийском АО, приток Тундраюгана.

Другое 
 Большой Лог — городище в Омске.

См. также 
 Малый Лог
 Лог